Pyskounek je český rodový název pro několik druhů pyskounovitých ryb:
 Paracheilinus Fourmanoir, 1955 
 Paracheilinus carpenteri – pyskoun Carpenterův
 Paracheilinus mccoskeri – pyskoun McCoskerův
 Wetmorella Fowler & Bean, 1928
 Wetmorella albofasciata – pyskounek bělopruhý

Související články 
 kněžíček
 kněžík
 pyskoun